Langridge ist der Familienname folgender Personen und Unternehmen:

 Chris Langridge (* 1985), englischer Badmintonspieler
 Fenella Langridge (* 1992), englische Triathletin
 Matt Langridge (* 1983), britischer Ruderer
 Philip Langridge (1939–2010), britischer Opern- und Oratoriensänger in der Stimmlage lyrischer Tenor

Siehe auch:
 Alan Langridge Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller